Панда може да се отнася за:

 Някои представители от разред Хищници:
 Голяма панда
 Червена панда
 Панда секюрити, софтуерна компания, производител на антивирусните програми „Панда“
 Фиат Панда, модел на италианските автомобили Фиат.